Э́ллиот Аро́нсон (род. 9 января 1932 года) — ведущий американский социальный психолог и педагог, доктор философии по психологии Стэнфордского университета. Член редакционной коллегии ряда известных психологических журналов.

Биография 
Аронсон Эллиот родился в небольшом городе под Бостоном (штат Массачусетс). Несмотря на то, что его родители не имели финансовых возможностей, обладавший незаурядными способностями Эллиот в 1950 году поступил в университет Брандейса на курс экономики. Прослушав лекцию по психологии в изложении Абрахама Маслоу, он поменял направление своего обучения.

В 1954 году получил степень бакалавра, в 1956 году — степень магистра в Уэслианском университете, в 1959 — доктора философии в Стэнфордского университете.
Имеет жену и четверых детей.

Деятельность 
Является автором большого числа работ по широкому кругу проблем, таких как: межличностная аттракция, групповая интеракция, когнитивные теории, экспериментальные методы, приемы изменения установок. Один из наиболее известных и титулованных социальных психологов современности. В своих публикациях рассматривает вопросы, связанные с течениями в социальной психологии, методы воздействия на массовое сознание общества, мифы и спекуляции связанные с этими вопросами, а также даёт методики для контроля поступающей информации и о том, как грамотно создавать информационные сообщения, не превращая их в пропаганду.

Разработал методику обучения Jigsaw (головоломка), служащую для снижения уровня конфликтов среди школьников на расовой почве и улучшения процесса обучения. Метод призван помочь ученикам понять, что они являются главными участниками образовательного процесса. Сущность метода заключается в создании нескольких небольших групп состоящих из разнородных школьников (по половому, национальному и образовательному критерию) и назначении лидера группы. Учитель дает задания лидеру группы, их сложность и количество зависят от размера группы и способностей её членов. Выделяется время для решения заданий, а затем участники из разных групп, но имеющие одинаковые задания составляют объединение экспертов по данному вопросу и совместно с преподавателем заполнят пробелы в знаниях друг друга. Были выявлены и проблемы методики, связанные с повышенной активностью некоторых участников обсуждений, и соответственно переключение внимания исключительно на них. Решение было предложено простое, во-первых ограничить преподавателя, назначив ведущего из числа самих учеников, во-вторых и производя постоянную замену «по кругу» ведущих, уравновесить возникающие перекосы.

Ещё одной из интереснейших направлений его научной деятельности является исследование в области теории когнитивного диссонанса. Совместно со своими студентами он провел ряд экспериментов и результаты их анализа опубликовал в различных работах. Один из экспериментов заключался в том, что одной группе студентов сообщалось, что они обладают незаурядными способностями. Другой группе — о необходимости больше заниматься. В результате оказалось, первая группа студентов начала показывать действительно хорошие результаты в обучении. Вторая группа улучшений не показала.

Предлагает методы распознавания недобросовестной пропаганды.

Около двадцати лет принимал участие в издании «Справочника по социальной психологии», талантливый оратор, тонкий психолог, виртуозно проводящий лекции и возбуждающий живой интерес у своих слушателей к преподаваемому предмету. Деятельность в области преподавания оценена множеством педагогических премий, таких как премии Американской Психологической Ассоциации, причем Аронсон единственный кто получал их трижды: как выдающийся преподаватель, как выдающийся исследователь и как выдающийся публикатор.

Аронсон преподавал в Гарвардском университете, Университете Миннесоты, Техасском университете, Калифорнийском университете в Санта-Крузе и Стэнфордском университете.

Является ведущим экспертом в области недобросовестной рекламы, злоупотребления механизмами убеждения. Разработал методики выведения людей из деструктивных культов (тоталитарных сект).

Особую известность Аронсон получает как популяризатор социальной психологии, автор многочисленных учебников.

Литература

Переводчики 
Основным переводчиком и популяризатором Аронсона в России является Евгений Волков, который называет работу Эллиота «Эпоха пропаганды» инструкцией по пользованию информацией и пресечению недобросовестных воздействий третьих лиц на наше поведение.

Работы Эллиота Аронсона, переведенные на русский язык

Примечания

Ссылки 
 
 

Социальные психологи
Психологи по алфавиту
Выпускники Брандейского университета
Выпускники Уэслианского университета
Выпускники Стэнфордского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Стэнфордского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Санта-Крузе
Преподаватели Миннесотского университета
Стипендиаты Гуггенхайма
Лауреаты премии Дональда Кэмпбелла